Изотопы неодима — разновидности химического элемента неодима с разным количеством нейтронов в ядре. Известны изотопы неодима с массовыми числами от 124 до 163 (количество протонов 60, нейтронов от 64 до 103) и 15 ядерных изомеров.

Природный неодим состоит из семи изотопов:
 142Nd с атомным содержанием в природном неодиме 27,153(40) %;
 143Nd, 12,173(26) %;
 144Nd, 23,798(19) %;
 145Nd, 8,293(12) %;
 146Nd, 17,189(32) %;
 148Nd, 5,756(21) %;
 150Nd, 5,638(28) %.

Из них пять стабильны, а два радиоактивны с огромным периодом полураспада, больше возраста Вселенной: 144Nd испытывает альфа-распад с периодом полураспада , а 150Nd — двойной бета-распад с периодом полураспада . Благодаря радиоактивным изотопам, в основном 144Nd, природный неодим обладает незначительной удельной активностью около 10 Бк/кг.
Самым долгоживущим из искусственных изотопов является 147Nd с периодом полураспада 11 суток.

Таблица изотопов неодима

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm' или 'm1', 'm2', 'm3' (рядом с символом) обозначены возбуждённые изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы